Alfa Romeo 125 — итальянский поршневой 9-цилиндровый авиадвигатель воздушного охлаждения, разработанный
в начале 1930-х годов компанией Alfa Romeo на основе конструкций британских Bristol Jupiter и Bristol Pegasus; выпускался в модификациях AlfaJupiter, Alfa 125,  Alfa 126, Alfa 127, Alfa 128,  Alfa 129  и  Alfa 131. Между 1934 и 1944 годами было произведено около 11000 этих двигателей, преимущественно использовавшихся на трёхмоторных бомбардировщиках итальянских королевских ВВС
.

Модификации 

(В итальянской системе номенклатуры авиадвигателей буква R означает Riduttore, редуктор; буква C — Compressore, нагнетатель. Цифры в конце названия относятся к расчётной высоте работы нагнетателя на первой и второй (при её наличии) скоростях, указанной в сотнях метров; так, например, 10/34 означает 1000 и 3400 метров, соответственно.)
Alfa Romeo Jupiter базовая лицензионная модель 420-сильного (313 кВт) двигателя Jupiter, выпускавшегося по лицензии, приобретенной у  Bristol Aeroplane Company.

Alfa 125 R.C.10 с односкоростным нагнетателем (1000 м)

Alfa 125 R.C.35 (1934), 485 кВт (659 л. с.) (3500 м)

Alfa 126 R.C.10 (1935) гражданская версия 126 R.C.34, 559–597 кВт (760–812 л. с.) (1000 м)

Alfa 126 R.C.32 (3200 м)

Alfa 126 R.C.34 (1935) (1935) 507–582 кВт (689–791 л. с.) (3400 м)

Alfa 127 R.C.50 (5000 м)

Alfa 127 R.C.55 (1937) 560 кВт (760 л. с.) (5500 м)

Alfa 128 R.C.18 641–717 кВт (872–975 л. с.) (1800 м)

Alfa 128 R.C.21 (1938) 708 кВт (963 л. с.) (2100 м)

Alfa 129 R.C.32 (3200 м)

Alfa 131 R.C.14/50 (1943) двухскоростной нагнетатель, (1400 м и 5000).

Применение 

Breda Ba.64  (Alfa125 R.C.35)
CANT Z.506A Airone  (Alfa 126 R.C.10)
CANT Z.506B Airone  (Alfa 126 R.C.34 / Alfa 127 R.C.50 / Alfa 127 R.C.55)
CANT Z.506C Airone  (Alfa 126 R.C.10)
Caproni Bergamaschi AP.1  (Alfa126 R.C.34)
Caproni Ca.97 (AlfaJupiter)
Fiat G.12  (Alfa 128 R.C.18)
Junkers Ju 52  (Alfa126 R.C.34)
Macchi M.C.94  (Alfa 126 R.C.10)
Macchi M.C.100  (Alfa 126 R.C.10)
Savoia-Marchetti S.73  (Alfa 126 R.C.10 / Alfa 126 R.C.34)
Savoia-Marchetti S.74  (Alfa126 R.C.34)
Savoia-Marchetti SM.75 Marsupiale  (Alfa 128 R.C.18 / Alfa 128 R.C.21)
Savoia-Marchetti S.77  (Alfa 126 R.C.10)
Savoia-Marchetti S.M.79 Sparviero  (Alfa 128 R.C.18 / Alfa 125 R.C.35 / Alfa126 R.C.34)
Savoia-Marchetti S.M.79-II Sparviero  (Alfa 126 R.C.34)
Savoia-Marchetti S.M.79B Sparviero  (Alfa 128 R.C.18)
Savoia-Marchetti S.M.81 Pipistrello  (Alfa 125 R.C.35 / Alfa 126 R.C.34)
Savoia-Marchetti S.M.82 Canguru  (Alfa 128 R.C.18 / Alfa 128 R.C.21 / Alfa 129 R.C.32)
Savoia-Marchetti S.M.83  (Alfa126 R.C.34)
Savoia-Marchetti S.M.84  (Alfa 128 R.C.21)
Savoia-Marchetti S.M.95  (Alfa 128 R.C.18 / Alfa 131 R.C.14/50)

ДАР-10А (prototype)  (Alfa126 R.C.34)

См. также 
Сопоставимые двигатели:
 BMW 132
 Bristol Pegasus
 Nakajima Hikari
 Wright R-1820 Cyclone

 Список авиационных двигателей

Примечания

Источники 

Archivio Storico Alfa Romeo - Volume II. Torino, November 1998

 Jotti da Badia Polesine, Annuario dell'Aeronautica Italiana, Milano, Libreria Aeronautica, 1934,

Ссылки 
 Видео YouTube Engine Radial Savoia Marchetti SM 79 Alfa Romeo 128 RC 34
 Видео YouTube Accensione motore Alfa Romeo 128 RC 34
 Видео YouTube Alfa Romeo 128 RC 34 vista d'insieme sul motore

Поршневые авиационные двигатели
Двигатели воздушного охлаждения
Авиационные двигатели Alfa Romeo